Кибела () — работа французского скульптора Огюста Родена. Она представляет собой одну из первых частичных фигур Родена, известных как «фрагменты», которые являлись законченными работами.

История 
Вдохновлённый фрагментами произведений греческого искусства и незавершённой работой Микеланджело Роден смоделировал небольшой этюд сидящей женщины без головы. После скандала в 1877 году, когда Родена ошибочно обвинили в том, что он сделал слепки с живого натурщика при создании статуи «Бронзовый век», мастер обычно предпочитал создавать скульптуры уменьшенного масштаба. Моделью для «Кибелы» послужила Анна Абруццези, одна из двух сестёр, которых он часто использовал в этой роли. Искусствовед Жорж Грапп датировал эту скульптуру 1889 годом и заявил без указания источника, что она была этюдом для скульптуры «Врата ада».

В 1904 году помощник Родена Анри Лебоссе создал увеличенную гипсовую версию работы с помощью машины, изобретённой Ашилем Коллой. Эта монументальная работа была представлена в качестве фигуры на Салоне Национального общества изящных искусств в Париже в 1905 году. В то время скульптура была неофициально известна друзьям и подмастерьям Родена как «Сидящая Абруццези», по фамилии модели, позировавшей для неё.

Только в 1914 году работа получила свое нынешнее название — «Кибела», в честь фригийской богини, олицетворявшей мать-природу. Бронзовый слепок увеличенной версии был выставлен в качестве «Кибелы» на выставке в Гросвенор-хаусе в Лондоне в том же году.

Копии 

Гипсовая версия, представленная на салоне 1905 года, теперь хранится в Музее изящных искусств Бордо. С неё было сделано множество бронзовых копий, которые ныне можно встретить в различных местах, включая:
 Музей Виктории и Альберта, Лондон (эта копия 1914 года является единственной, сделанной при жизни Родена)
 Музей Родена, Париж (1981)
 Бруклинский музей, Бруклин, Нью-Йорк (1981)
 Центр визуальных искусств Айриш и Джеральда Кантор, Стэнфордский университет, Стэнфорд, Калифорния (1981)
 Сад скульптур Лилли и Хью Роя Каллена, Хьюстон, Техас (1982)
 Художественный музей Северной Каролины, Роли, Северная Каролина, (1987)

Примечания

Литература 
 

Скульптуры 1890 года
Экспонаты Музея Виктории и Альберта
Скульптуры из гипса
Скульптуры Родена
Скульптуры по сюжетам греко-римской мифологии
Стэнфордский университет